A 2017-es TCR nemzetközi sorozat volt a TCR nemzetközi sorozat 3. szezonja.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár
A 2017-es szezon előzetes versenynaptárát 2016. november 28-án jelentették be. A tíz fordulós szezonból két versenyhétvégén a széria a 2017-es Formula–1 világbajnokság betétfutamaként szerepelt. Tavalyhoz képest változást jelentett, hogy kikerült a naptárból Portugália, Olaszország, Oroszország, Szingapúr, Malájzia és Makaó, míg Grúziába, Magyarországra és Abu Dhabi-ba először látogatott el a széria. Az előzetes versenynaptárban Monaco is szerepelt, de mivel nem is folytak tárgyalások a pálya üzemeltetőjével, így végül kikerült. A kínai forduló a TCR Chinese Series 2017-es szezon véglegesítésével került a naptárba.  A szezon indulása előtt a Hungaroring-i versenyhétvége időpontja módosult, és két héttel későbbre lett áttéve.

Eredmények

Fan Award
A TCR International Series szervezői minden hétvégén kiválasztanak három pilótát, akik közül a szurkolók szavazatai alapján kerül ki a forduló pilótája.

A bajnokság végeredménye

Versenyzők

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át..

Csapatbajnokság 

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Márkák bajnoksága

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Jegyzetek

További információk

Fordítás 

TCR